

Patronymes 
D'origine irlandaise et renvoyant à une église (« kirk ») dédicacée à Saint Patrick,

 Clifford Kirkpatrick (1898–1971), sociologue américain, frère de Ralph
 Daniel Kirkpatrick (1988-), joueur de rugby à XV néo-zélandais
 Donald Kirkpatrick (1924-2014), économiste américain
 
 Jeane Kirkpatrick (1926–2006), femme politique américaine
 John Kirkpatrick (1905–1991), pianiste classique américain
 Karey Kirkpatrick (1964– ), scénariste américain
 María Manuela Kirkpatrick (1794-1879), aristocrate espagnole
 Ralph Kirkpatrick (1911–1984), musicologue et claveciniste américain, frère de Clifford
 Randolph Kirkpatrick (1863–1950), phycologue dont l'abréviation botanique standard est « Kirkp. »
 Wayne Kirkpatrick (c. 1961-), auteur-compositeur et musicien américain
 Wayne Joseph Kirkpatrick (1957-), prélat canadien de l'Église catholique
 William Kirkpatrick (1754-1812), officier et explorateur britannique

Lieux 

 Mont Kirkpatrick
 Kirkpatrick (Ohio)
 Kirkpatrick (Oregon)

Autre 
 Doctrine Kirkpatrick

Homonymie de localités aux États-Unis